Línea 64 puede referirse a:

 Línea 64 (Buenos Aires) de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 64 (Córdoba) de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 64 de TMB de autobuses de Barcelona, España.
 Línea 64 (EMT Madrid) de autobuses de Madrid, España.
 Línea 64 (EMT Valencia) de autobuses de Valencia, España.
 Línea 64 de autobuses de Montevideo, Uruguay.